Strange Behavior — второй студийный альбом американской синти-поп-группы Animotion. Выпущен в 1986 году на лейбле Casablanca Records.

Об альбоме 
Для записи некоторых композиций были привлечены известные авторы-песенники: Майк Чепмен, Берни Топин, Холли Найт. Результатом их сотрудничества стала
композиция I Engineer, записанная в 1984-1985 году и впоследствии выпущенная синглом и имевшая успех у европейских слушателей. Ещё одним синглом стала песня I Want You, написанная Уодхэмсом в соавторстве с Риком Нейхером. Во второй части альбома преобладают энергичные песни с запоминающимися припевами и синтезаторами.

Чарты 
Композиция I Engineer заняла 2-е место в немецких и 6-е в швейцарских чартах.

Список композиций

Участники записи 
 Билл Уодхэмс — вокал, гитара, клавишные;
 Астрид Плейн — вокал;
 Дон Киркпатрик — гитара, бэк-вокал;
 Чарльз Оттавио — бас-гитара, бэк-вокал;
 Грег Смит — клавишные, бэк-вокал;
 Гари Чанг — синтезатор;
 Майк Бейрд — ударные;
 Джеймс Блер — ударные, перкуссия.

Кавер-версии песен 

 Американский певец Майкл Дамьен исполнил кавер-версию песни I Engineer в 1986 году.
 Немецкая синти-поп-группа Camouflage исполнила кавер песни I Engineer в 1990 году.

Переиздание 
В 2009 году на британском лейбле Cherry Pop Records вышло переиздание на CD. Переиздание включает 5 бонус-треков — ремиксов композиций I Engineer, Obsession и I Want You.

Примечания

Ссылки 
 Американское издание альбома

Альбомы 1986 года
Альбомы Animotion
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Casablanca Records
Альбомы на английском языке